Catilina Aubameyang (1983) – ex calciatore gabonese, figlio di Pierre
Pierre Aubameyang (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore gabonese
Pierre-Emerick Aubameyang (1989) – calciatore francese naturalizzato gabonese, figlio di Pierre
Willy Aubameyang (1987) – ex calciatore gabonese, figlio di Pierre